Adolfo Bartoli kan syfta på:

* Adolfo Bartoli (litteraturhistoriker) (1833–1894), italiensk litteraturhistoriker
 Adolfo Bartoli (fysiker) (1851–1896), italiensk fysiker